Plaatsen in Bulgarije
Sredno Selo (Varna), een dorp in gemeente Vetrino, oblast Varna 
Sredno Selo (Veliko Tarnovo), een dorp in gemeente Zlataritsa, oblast Veliko Tarnovo